Der Ford Orion war ein PKW-Modell des Automobilherstellers Ford. Es stellte von Sommer 1983 bis Ende 1993 das viertürige Stufenheckpendant zum Ford Escort dar. Es entsprach der damaligen Markteinschätzung, dass dem Modellangebot beim Ford Escort auch eine Stufenheckvariante zugeordnet sein müsse, die Familien oder die klassische Klientel von Ford bediente.

Die Namensnennung als „Orion“ sollte zudem auf ein eigenständiges Modell verweisen. In Brasilien wurde dieses Modell als Ford Verona sowie in der ersten Generation auch als VW Apollo verkauft.

Orion ’83 

Die erste Generation des Orion wurde von Juli 1983 bis Juli 1990 gebaut und entsprach bis zur B-Säule dem fünftürigen Escort. Jedoch fehlte dem Orion das dritte Seitenfenster, er besaß einen anderen Kühlergrill und das Heck war zudem einige Zentimeter länger. Weil der Orion ursprünglich höher als der Escort positioniert werden sollte, war er nur mit 1,3- und 1,6-Liter-Motoren und nur in den Ausstattungsvarianten L, GL und als Sportversion mit Saugrohreinspritzung (Injection) mit 77 kW (105 PS) erhältlich.

Orion ’86 
Zusammen mit dem Escort wurde der Orion im Januar 1986 einem Facelift unterzogen. Man konnte den Orion an einer anderen Form des Kühlers erkennen. Das Heck bekam eine neue Rückleuchtengeometrie, außerdem entfiel (bis auf einige Exportmärkte) die schwarze Kunststoffblende zwischen den Heckleuchten.

Technische Daten 
Datenblatt Ford Orion (1983–1990) Ottomotoren

Datenblatt Ford Orion (1983–1990) Dieselmotoren

Orion ’91 

Gleichzeitig mit der Einführung des Escort ´91 wurde im Juli 1990 der Nachfolger (Orion ’91) vorgestellt. Auch dieses Mal fehlte dem Orion das dritte Seitenfenster, jedoch war die Heckgestaltung nun völlig der des Escort angeglichen. Ursprüngliches Erkennungszeichen sollten die vorderen, weißen Blinkergläser sein, die jedoch im selben Jahr auch der Escort erhielt. In einigen Ländern (wie beispielsweise Großbritannien) besaß der Orion eine schwarze Kunststoffblende im Bereich zwischen den Heckleuchten.

Ungewöhnlich für eine Stufenhecklimousine war, dass der Orion nun auch mit Heckscheibenwischer erhältlich war.

Orion ’93 
Bei dem im September 1992 vorgenommenen Facelift bekam der Orion wieder einen eigenständigen Kühlergrill (mittlere Chromstrebe). Das neue Heckdesign des gleichzeitig überarbeiteten Escort ´93 wurde beim Orion jedoch nicht übernommen.

Trotz der eher niedrigen Verkaufszahlen in Deutschland ist zu beachten, dass der Orion in anderen europäischen Ländern, besonders in Großbritannien, durchaus erfolgreich verkauft worden ist.

Technische Daten 
Datenblatt Ford Orion (1990–1993) Ottomotoren

Datenblatt Ford Orion (1990–1993) Dieselmotoren

Nachfolger 
Der Wagen wurde bis Dezember 1993 als Orion geführt. Von Januar 1994 bis August 1998 wurde das Fahrzeug als Escort Stufenheck verkauft. Das Heck war identisch mit dem des Orion, das restliche Fahrzeug entsprach jedoch dem Escort ’95. Lediglich in Argentinien wurde er weiterhin unter der Modellbezeichnung Orion verkauft.

Als Nachfolger lässt sich die Anfang 1999 eingeführte Stufenheckvariante des Ford Focus betrachten.

Literatur 
 Ford Orion Anleitung. Ford-Werke AG, Juni 1983.
 Ford Bedienungsanleitung. Ford-Werke AG, April 1985.
 Hans-Rüdiger Etzold: So wird’s gemacht, Ford Escort/Orion ab 9/90. ISBN 3-7688-0703-7.

Weblinks

Einzelnachweise 

Orion
Fahrzeug der Kompaktklasse
Pkw-Modell
Limousine